

Cine 

Wargames: Es una película estadounidense de 1983, del género thriller, ciencia ficción, dirigida por John Badham.

General 
Wargame: Refleja los distintos tipos de (juegos de guerra), tanto juegos de mesa como digitales.

Videojuegos 

Wargaming Seattle: Es un desarrollador de videojuegos anteriormente conocido como Gas Powered Games.
WarGames (Defcon 1): Es un juego de acción y estrategia de 1998 diseñado para PlayStation y PC, refleja la época en la que la maquinaria tuvo una gran evolución y por tanto el miedo de una posible conquista "Robótica".
Wargame (Red Dragon): Es un videojuego de táctica en tiempo real desarrollado por "Eugen Systems" con temática ficticia ambietada también en épocas de guerras.
Wargame (European Escalation): Es un videojuego de táctica en tiempo real desarrollado por "Eugen Systems" que retratan la guerra abierta entre la OTAN y el Pacto de Varsovia.
Wargame (AirLand Battle): Es un videojuego de táctica en tiempo real desarrollado por "Eugen Systems", reflejan  de la guerra fría concretamente durante los años (1975–1985).

Informática 

WarGame (hacking): Juego relacionado con la seguridad informática.